O10 est un sigle qui peut faire référence à :
 HNLMS O 10, un sous-marin de la Marine royale néerlandaise ;
 Hypertension artérielle préexistante, compliquant la grossesse, l'accouchement et le post-partum, d'après la classification internationale des maladies.

Voir aussi
 Ox, localisé dans la commune de Muret, située dans le département de la Haute-Garonne et la région Midi-Pyrénées ;
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres.